Saint-Agnan est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Saint-Agnan (Aisne), ancienne commune française de l'Aisne, aujourd'hui intégrée à Vallées-en-Champagne
 Saint-Aignan-d'Hautefort, ancienne commune française de Dordogne, commune fusionnée dans Hautefort en 1824
 Saint-Agnan (Eure), ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Manneville-sur-Risle et à Pont-Audemer
 Saint-Agnan (Moselle), lieu-dit d'Ogy (commune française d’Ogy-Montoy-Flanville) en Moselle
 Église de Saint-Agnan, à Ogy, en Moselle
 Saint-Agnan (Nièvre), commune française de la Nièvre
 Lac de Saint-Agnan, un lac de barrage à Saint-Agnan, dans la Nièvre
 Saint-Agnan (Saône-et-Loire), commune française de Saône-et-Loire
 Saint-Agnan (Tarn), commune française du Tarn
 Saint-Agnan (Yonne), commune française de l'Yonne
 Saint-Agnan-de-Cernières, commune française de l'Eure
 Saint-Agnan-en-Vercors, commune française de la Drôme
 Saint-Agnan-le-Malherbe, commune française du Calvados
 Saint-Agnan-sur-Erre, commune française de l'Orne
 Saint-Agnan-sur-Sarthe, commune française de l'Orne

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France